Descenso puede referirse a:
 Bajada (página de desambiguación)
 Caída (página de desambiguación)
 Disminución
 Deflación, descenso de precios.
 Recesión, disminución o pérdida generalizada de la actividad económica.
 Descenso de categoría en competiciones deportivas.
 Descenso, prueba de esquí.
Descenso de aguas bravas.
Descenso de ríos.
Descendimiento (de la cruz).